Ива́н Ива́нович Алексе́ев:
 Алексеев, Иван Иванович (1895—1939) — советский партийный и государственный деятель.
 Алексеев, Иван Иванович (1896—1966) — советский военачальник, генерал-майор.
 Алексеев, Иван Иванович (1924—1999) — капитан среднего рыболовного траулера, Герой Социалистического Труда.